Sawenkow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Timofejewitsch Sawenkow (1846–1914), russischer Physiklehrer, Archäologe und Schachspieler
 Konstantin Sawenkow (* 1990), kasachischer Eishockeyspieler